В 1998 году розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин состоялся вновь по новой схеме.
Но запомнился он первым грандиозным скандалом (в предыдущих розыгрышах основным негативом была неявка соперников на матч): после первого выигранного Энергией (Воронеж) матча почти половина команды (5 основных игроков) была дисквалифицирована на следующий матч. Энергия (Воронеж) отказалась участвовать в ответном матче и ей было засчитано поражение (0:3).

Отборочный тур

Основная сетка

Ссылки 
 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1998 год в женском футболе
Футбол в России в 1998 году